Merzenich – dzielnica Zülpich
 Merzenich – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Düren

Osoby:
 Michael M. Merzenich – amerykański uczony